Bino Binazzi (1878-1930) – poeta italiano
 Eleonora Binazzi (1990) – calciatrice e allenatrice di calcio italiana
 Massimo Binazzi (1922-1991) – commediografo e regista teatrale italiano
 Pasquale Binazzi (1873-1944) – pubblicista e anarchico italiano